David Kent (n. 1941) – storico della musica australiano, autore del Kent Music Report
 David Kent (1867-1930) – politico irlandese